Apinus ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Ludwig Apinus (1668–1703), deutscher Arzt
 Siegmund Jakob Apinus (1693–1732), deutscher Philologe und Pädagoge

Siehe auch:
 Aepinus